gmina Bogdanówka – dawna gmina wiejska, powiat skałacki, województwo tarnopolskie
 gmina Bogdanówka – dawna gmina wiejska, powiat zborowski, województwo tarnopolskie

Zobacz też 
 Bogdanówka